Pilwiszki – wieś w rejonie wileńskim
 Pilwiszki – miasteczko w okręgu mariampolskim